

Lieu 

Suwa (Égypte), ancien site égyptien à 10 km SW de Zagazig dans le delta du Nil. 
Province de Suwa, ancienne province japonaise du Tōsandō, fait maintenant partie du sud de la préfecture de Nagano. 
Suwa (Nagano), ville dans la préfecture de Nagano, Japon.

Organisation 

SUWA, Southern Utah Wilderness Alliance.
 Suwa : Surrounded By Water, une association corse promouvant les sports de pleine nature

Personnes 
 Michiko Suwa (né en 1935), marathonien américano-japonais Miki Gorman 
 Nejiko Suwa (1920-2012), violoniste japonaise
 Nobuhiro Suwa (né en 1960), réalisateur de film japonais 
 Takahiro Suwa (né en 1975), catcheur japonais plus connu sous le nom de SUWA. 
 Tetsushi Suwa (né en 1969), écrivain japonais 
 Toshinari Suwa (né en 1977), marathonien japonais 
 Suwa Yorimitsu (1480-1540), seigneur de guerre japonais de la province de Shinano 
 Suwa Yorishige (1516-1542), seigneur japonais du château de Kuwabara 

Homonymie de patronyme